Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1966 года — седьмой розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Перт (Шотландия) с 21 по 24 марта. В седьмой раз чемпионом стала сборная Канады.

Впервые в чемпионате принимала участие мужская сборная Франции.

Формат соревнований 
В восьмом турнире принимали участия семь команд — сборные Шотландии, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Норвегии и Франция. Первый раунд турнира состоял из 6 туров, после чего четыре лучшие команды попали в 1/2 финала, победители полуфиналов выходили в финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой турнир

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 
 1966 Scotch Cup - Curlingzone
 
 Видео: Scotch Cup curling in Vancouver in 1966 | CBC News - CBC.ca

Март 1966 года
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1966 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Чемпионаты мира в Шотландии